Phetchabun (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Phetchabun, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Phetchabun (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
de Phetchabunbergen, een bergketen in het noorden van Thailand.